Jméno a příjmení Jason Williams nese více různých osobností:

 Jason Williams (americký fotbal) (* 1986) – americký hráč amerického fotbalu
 Jason Williams (baseballista) (* 1974) – americký baseballista
 Jason Williams (basketbalista) (* 1975) – americký basketbalista
 Jason Williams (lední hokejista) (* 1980) – kanadský lední hokejista